Waldhambach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Waldhambach, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Waldhambach, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse